Шампанья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15037.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 75 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 50 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1105 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 687 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 469 были экономически активными, 218 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 469 активных работали 422 человека (237 мужчин и 185 женщин), безработных было 47 (24 мужчины и 23 женщины). Среди 218 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 87 — пенсионерами, 92 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест на кладбище (XVI век). Памятник истории
 Церковь Нотр-Дам (XII—XIII века). Памятник истории с 1927 года
 Плотина Мареж

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь